Національний університет Ченчі () — національний дослідницький університет, що базується на Тайвані. Університет також вважається найранішим навчальним закладом державної служби в Китайській Республіці. Вперше створений в Нанкіні в 1927 році, університет згодом був перенесений до Тайбею в 1954 році. Він вважається одним з найпрестижніших і найвидатніших університетів Тайваню . Університет, скорочений як NCCU, спеціалізується на програмах мистецтв та гуманітарних наук, засобів масової інформації, лінгвістики та літератури, соціальних наук, економіки, менеджменту, політики та міжнародних програм.  Це єдиний університет на Тайвані, що фінансується державою, який пропонує курси журналістики, реклами, радіо та телебачення, дипломатії та кількох мов, які не викладаються в інших закладах Тайваню. Назва Ченчі (政治) означає управління чи політику і стосується його заснування в 1927 році як навчального закладу для вищих державних служб для національного уряду Нанкінської Китайської Республіки. Університет має тісні зв'язки з академічними установами, такими як Академія Сініка, Національний університет Янмін, Національний університет Тайваню та Національний палацовий музей. У 2021 р. NCCU стане п'ятим навчальним закладом Тайванської університетської системи .

Історія 

Школа була створена в 1927 році в Нанкіні, столиці Китаю, як Центральна школа партійних справ Націоналістичної партії Китаю. У 1929 році він був перейменований на Центральну школу управління, після того як Гоміньдан возз'єднав Китай у кампанії Північної експедиції. Школа була побудована на базі Національного центрального університету в Нанкіні, який був найвищим навчальним закладом Китайської Республіки. У 1946 році він об’єднався з Центральною школою кадрів, яка була заснована в 1944 році Молодіжним корпусом трьох народних принципів у Чунцині. Об’єднана школа отримала назву Національний центральний університет управління, який базується в Нанкіні. Коли в 1949 році націоналістичний уряд втратив контроль над материковим Китаєм, діяльність університету була припинена.

Університет був знову відкритий в 1954 році як Національний університет Ченчі в Тайбеї виконавчим юанем, щоб задовольнити потреби державної служби та зростаючі вимоги вищої освіти на Тайвані. Спочатку приймали лише випускників, пізніше, в 1955 році, школа почала пропонувати місця для студентів. У 1960 р. Університет присудив першу ступінь доктора юридичних наук у Китайській Республіці. У 1964 році школа започаткувала першу в світі програму китайського магістра ділового адміністрування на основі мандаринів.

Традиційно, як сучасний навчальний заклад для державних службовців, НКСУ вважається однією з провідних установ Китайської Республіки. На сьогоднішній день школа є одним із найкращих університетів Тайваню, і її також було обрано школою Міністерства освіти, яка фінансується «Метою проекту найкращого університету».

У 2014 році посольство Японії на Тайвані перерахувало NCCU як один із семи відомих тайванських університетів.

У грудні 2019 року NCCU створив свій перший закордонний офіс у Бангкоку, Таїланд.

Організація 

NCCU має десять коледжів, включаючи коледжі торгівлі, комунікацій, іноземних мов та літератури, освіти, міжнародних відносин, права, гуманітарних наук, науки, соціальних наук та міжнародних інновацій, що охоплює 34 кафедри та 48 вищих навчальних закладів. 

Комерційний коледж віднесений до рейтингу найкращих бізнес-шкіл за програмою Eduniversal  і акредитований Асоціацією для розвитку колегіальних шкіл бізнесу та Європейської системи підвищення якості. Крім того, коледж є членом «Партнерства в галузі міжнародного менеджменту». 
Коледж іноземних мов та літератури пропонує відмінні академічні програми зі слов'янських мов та літератури, арабських мов та літератури та турецької мови та культури. Арабські мови та література та турецька мова та культура - це факультети, які існують лише в НКСУ на Тайвані. Подвійні ступені на корейській мові в університетах Сункюнкван та Університеті Ханьян пропонуються з 2013 року. Коледж також присуджується Академією корейських досліджень за «Основну університетську програму корейських досліджень» та отримує підтримку від уряду Республіки Корея. 
Коледж міжнародних відносин є членом Асоціації професійних шкіл міжнародних відносин , що спеціалізується на міжнародних відносинах, східноазіатських студіях та російських студіях. 
Інститут міжнародних відносин є одним з провідних аналітичних центрів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні .
Заснований спільно з Університетом Мічигану  , Центр освіти з державного та ділового адміністрування забезпечує навчання менеджерів у державних та приватних закладах. 
Департамент дипломатії - єдиний у своєму роді в університеті на Тайвані. 
Нещодавно НККУ займається галузями інформаційних технологій та природничих наук, співпрацюючи з Академією Сініка, Національним університетом Цінхуа та Міністерством фінансів.
На додаток до акредитованих освітніх партнерських відносин, студенти NCCU мають доступ до різноманітних галузевих партнерських відносин для стажування та навчання на робочому місці .

Кампуси 

   
Головний кампус університету знаходиться в районі Веньшань, в південній частині Тайбею. Університет був нагороджений першою премією в Тайпейській міській ландшафтній премії за планування містечка міським урядом Тайбею.

Окрім головного кампусу, є два філіальні кампуси:
Навчальний центр з державного та ділового адміністрування на вулиці Цзіньхуа (金華 街) в районі Даан. (大安 區)
Інститут міжнародних відносин на дорозі Ваньшоу. (萬壽路)

Дочірніми школами є:
Дошкільний навчальний заклад на секції 2, дорога Жинан. (指南 路)
Експериментальна початкова школа на секції 3, дорога Жинан. (指南 路)
Приєднана середня школа на вулиці Чженда Перша. (政大 一 街)

Будується один кампус:
Село Жинан (指南 山莊), колишнє містечко Міністерства оборони.

Бібліотеки, виставкові площі та спортивні центри 

У головному кампусі є шість бібліотек та одна бібліотека в Центрі освіти з питань громадськості та бізнесу.

Бібліотеки 
Бібліотека Чан Кайші
Бібліотека комерційного коледжу
Бібліотека коледжу соціальних наук
Бібліотека коледжу зв'язку
Бібліотека Інституту міжнародних відносин
Бібліотека Dah Hsian Seetoo
Інформаційний центр із соціальних наук та меморіальна бібліотека Сунь Ятсен
Бібліотека освітнього центру з громадських та ділових питань (у стадії розробки)

Музейно-мистецький центр 
Аудиторія Siwei Tang 四維 堂
Музей етнології
Центр мистецтв Університету
Виставка планування майбутнього в Головному дослідницькому центрі
Римський форум 羅馬 廣場

Спортивні центри 
Головний спортивний центр
Центр плавання
Тенісний корт
Легкоатлетичний стадіон
Ріверсайд-парк
Парк здоров'я
Спортивний парк

ЗМІ в кампусі 

Присутня академічна преса, громадська радіостанція та місцеве агентство газет, розташоване в Університету.
Університетська преса Ченчі
Голос Університету
Новини університету

Партнерство із системою охорони здоров’я 

У співпраці з міською лікарняною системою Тайбею та Національним університетом Ян-Мін ці три заклади сформували систему охорони здоров’я, що охоплює медичну освіту, охорону здоров’я та управління.

Будівля охорони здоров’я Університету 
Перший рівень: міська лікарня Тайбея, клініка Ченда
Другий рівень: Центр охорони здоров’я Університету
Третій рівень: консультаційний центр Університету

Міжнародні програми 
Університет пропонує серію міжнародних програм, що викладаються англійською мовою:
Міжнародна магістерська програма ділового адміністрування (IMBA)
Міжнародна магістерська програма з азіатсько-тихоокеанських досліджень (IMAS)
Міжнародна докторська програма з азіатсько-тихоокеанських досліджень (IDAS)
Міжнародна магістерська програма з міжнародних комунікативних досліджень (IMICS)
Міжнародна магістерська програма з міжнародних досліджень (IMPIS)
Міжнародна магістерська програма прикладної економіки та соціального розвитку (IMES)
Програма глобального управління

Університет бере участь у Програмі соціальних мереж та орієнтованих на людину обчислювальних програм Тайванської міжнародної аспірантури Academia Sinica, найвидатнішої академічної наукової установи Тайваню.

Випускники 

Викладачі та випускники Університету включають посадових осіб міжнародних урядових організацій, представників Національного народного конгресу та Китайської народної політичної консультативної конференції, посадових осіб Державної ради Китайської Народної Республіки, суддів Верховного народного суду, прокурорів Верховної Народної Прокуратури Президент Китайської Республіки, віце-президент Китайської Республіки, президент виконавчого юаня, законодавці законодавчих юанів і президент, і головний суддя судових юанів. Випускники NCCU також включають золотих призерів Олімпійських ігор.

Мережа випускників 
Університет має кілька центрів у всьому світі для студентів та викладачів NCCU, щоб залишатися на зв’язку та зв’язуватися між собою. У 2020 році була створена Всесвітня асоціація випускників, яка обслуговує близько 140 000 випускників у всьому світі.

Партнерство 
Університет є членом університетської системи Тайваню. У всьому світі Університет підтримує партнерські відносини з понад 470 академічними установами, включаючи програми обміну студентами, програми відвідувачів наукових програм та програми академічної співпраці.

Примітки

Посилання 

NCCU Massive Open Online Courses
National Chengchi University, at ResearchGate

Навчальні заклади, засновані 1927